AN/TPQ-48 — переносная РЛС контрбатарейной борьбы  () производства американской компании SRC Inc. (ранее Syracuse Research Corporation). Предназначена для обнаружения минометных установок противника. Дальнейшим развитием AN/TPQ-48 является РЛС AN/TPQ-50

Описание 
Легкий противоминометный радар (LCMR) AN/TPQ-48 представляет собой портативную (возимую) систему, предназначенную для обнаружения, отслеживания и определения местоположения в первую очередь выстрелов из минометов, а более поздние версии могут также отслеживать пуски ракет. Радар обеспечивает 360-градусный обзор с помощью ФАР-антенны с электронным сканированием зоны ответственности. Установка может работать в двух режимах: автоматическом и ручном.

Конструктивные особенности 
 Одновременное сопровождение нескольких целей в 3-D
 Многозадачность: раннее предупреждение, определение координат батарей противника, контроль воздушного пространства
 Обзор на 360 градусов без подвижных частей антенны
 Малозаметность
 Повышенная надежность за счет отсутствия подвижных частей
 Поддержка IP-сетей
 Питание от сети переменного тока, генератора или источника постоянного тока 24 В.

Спецификация и ТТХ 
 Диапазон излучения антенны: L
 Дальность обнаружения целей: до 10 200 м.
 Точность определения положения батареи противника: 50 м на дистанции 10 км.
 Вес: < 227 кг
 Размеры: высота — 2 м (на триподе), диаметр — 1,1 м

На вооружении 
 :
 
 
 
  (нелицензионная копия)

Примечания

Литература

Ссылки 
 AN/TPQ-48 Lightweight Counter Mortar Radar 
 «Lightweight Counter Mortar Radar (LCMR)»

Радиолокационные станции орудийной наводки
Военная техника США